Ноа́н-ан-Гу, Ноан-ан-Ґу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на південь від Парижа, 105 км на південний схід від Орлеана, 14 км на схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 170 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 485,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ноан-ан-Гу на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ноан-ан-Гу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер